Les Kaiserliche Werften étaient des chantiers navals appartenant au gouvernement, chargés de la construction et de la réparation des navires de guerre de la marine prussienne puis plus tard de la marine impériale de 1871 à 1920.

Il y avait trois Kaiserliche Werften :
 Kaiserliche Werft Danzig 
 Kaiserliche Werft Wilhelmshaven
 Kaiserliche Werft Kiel

Homonymie
Chantier naval en Allemagne